Bleeding är när två färger blöder in i varandra, det vill sägas blandas, även kallat blödning. För att undvika detta gäller det att färgen torkar snabbt.

Se även 
Utfall (tryckteknik)

Måleritekniker